Лас Тамакуас има више значења:

 Лас Тамакуас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тамакуас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тамакуас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику